Chorramschahr steht für:

 Chorramschahr, Stadt in der Provinz Chuzestan, Iran
 Chorramschahr (Rakete), iranische Mittelstreckenrakete
 Chorramschahr (Verwaltungsbezirk), Schahrestan in der Provinz Chuzestan im Iran